Cet article dresse une liste des subdivisions de la République populaire de Chine par produit intérieur brut (PIB).

Remarques 
Les subdivisions considérées sont celles de premier ordre, c'est-à-dire les provinces, régions autonomes, et municipalités. Les régions administratives spéciales ne sont cependant pas incluses ; en 2011, le PIB de Hong Kong s'élevait à  millions de $ ; en 2011, celui de Macao à  millions de $. En 2011, le PIB de la Chine s'élevait à  millions de yuans.

Les chiffres sont donnés en millions de yuan. 100 yuans s'échangent à environ 12,5 € ou 15,8 $.

Les zones contrôlées de facto par la République de Chine (environ  milliards de $ en 2011) ne sont pas incluses dans cette liste.

Liste

Voir aussi 
 Hong Kong - HK$ 1893,861 milliards (US$ 242,923 milliards)
 Macao - MC$ 292,091 milliards (US$ 36,431 milliards)
 Taïwan - NT$ 13 757,046 milliards (US$ 466,91 milliards)

Articles connexes 
 Administration territoriale de la République populaire de Chine
 Liste des subdivisions de pays par PIB de plus de 100 milliards de dollars américains

Liens externes 
  Bureau national des statistiques de la République populaire de Chine

Notes et références 

Subdivisions de Chine par PIB
! (PIB)